Plaistow and Ifold, een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Chichester, in het Engelse graafschap West Sussex
Plaistow (Newham), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Newham, in de regio Groot-Londen
Plaistow (metrostation), een station van de metro van Londen aan de District Line en Hammersmith & City Line